Gonder steht für:

 die Hauptstadt der Region Amhara in Äthiopien, siehe Gonder

Gonder ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Gonder (1883–1969), französischer Leichtathlet
 Ulrike Gonder (* 1961), deutsche Autorin und Ökotrophologin